Palazzo della Questura a Firenze
Palazzo della Questura a Napoli
Palazzo della Questura a Trieste